Weißkopf oder Weisskopf ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Weisskopf (1533–1605), von 1576 bis 1605 Titularbischof von Nicopolis (Nicopolitanus) und von 1577 bis 1602 Weihbischof in Breslau
 Adolf Weisskopf (1899–1989), Schweizer Bildhauer und Kunstpädagoge
 Andres Weisskopf (* 1984), salvadorianischer Tennisspieler
 Dan Weisskopf (* 1989), Schweizer Eishockeyspieler
 David Weißkopf (1798–1882), deutscher Rabbiner
 Dieter Weisskopf, Schweizer Manager
 Friedrich Weißkopf (1937–2009), deutscher Geschäftsführer und Politiker (CSU), MdL Bayern
 Gustav Weißkopf (1874–1927), deutsch-US-amerikanischer Motorflieger
 Henry Weißkopf (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Markus Weißkopf, Wissenschaftskommunikator
 Martin Weisskopf (* 1942), US-amerikanischer Astronom
 Moses Weisskopf (1836–1936), Rabbiner der französischen „Communauté Israélite de la Stricte Observance“
 Toni Weisskopf (* 1965), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Victor Weisskopf (1908–2002), US-amerikanischer Physiker
 Walter Albert Weisskopf (1904–1991), österreichisch-amerikanischer Ökonom

Bauwerke:
 Weißkopf (Stargard), Befestigungsturm

Siehe auch:
 Weiskopf
 Weißkopfseeadler, Wappenvogel der Vereinigten Staaten